Salvagno ist der Nachname der folgenden Personen:

 Eliana Salvagno, uruguayische Ruderin
 Leandro Salvagno (* 1984), uruguayischer Ruderer